Sezon 2017/2018 Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych – 26. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych. Rozpoczął się 2 grudnia 2017 roku w austriackim mieście Kühtai. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 17 lutego 2018 roku na torze w austriackim mieście Umhausen. Rozegranych zostało sześć zawodów w sześciu miejscowościach.

Podczas sezonu 2017/2018 odbyła się jedna ważna impreza w randze seniorów. To Mistrzostwa Europy w Saneczkarstwie na Torach Naturalnych, które zostały rozegrane na torze w austriackim Obdach-Winterleiten w dniach 9-11 lutego 2018.

W klasyfikacji kobiet zwyciężyła po raz drugi w karierze reprezentantka Włoch Evelin Lanthaler, która wyprzedziła obrończynię tytułu rodaczkę Gretę Pinggerę. Wśród mężczyzn po raz drugi z rzędu wygrał Austriak Thomas Kammerlander. W dwójkach mężczyzn po raz dziewiąty w karierze najlepsi okazali się Włosi Patrick Pigneter i Florian Clara.

Kalendarz zawodów Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki kobiet

Jedynki mężczyzn

Dwójki mężczyzn

Puchar narodów

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2017/18) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2017/18) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2017/18) - dwójki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2017/18) - puchar narodów

Puchar Świata w saneczkarstwie (tory naturalne)
2017 w saneczkarstwie
2018 w saneczkarstwie